Slivno (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Dubrovnik-Neretva
Slivno (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Laško